Тасуев:

Топоним 
 Тасуев — село, расположенное на территории Бахмачского района Черниговской области (Украина).

Персоналии 
 Тасуев, Адлан () — белорусский борец вольного стиля.
 Тасуев, Альви (1974) — один из лидеров чеченских сепаратистов.